Europsko prvenstvo za rukometaše 2000. održavalo se od 21. siječnja do 30. siječnja 2000. u Hrvatskoj. Sve utakmice su odigrane u Zagrebu i Rijeci.

Ždrijeb natjecateljskih skupina 
Natjecatelji će igrati u četiri skupine.

Skupina A

Skupina B

Završnica

Za 11. mjesto

Za 9. mjesto

Za 7. mjesto

Za 5. mjesto

Polufinale

Za 3. mjesto

Finale

Vanjske poveznice 
Rezultati

M 2000
Međunarodna rukometna natjecanja u Hrvatskoj